Bolax caespitosus är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Bernard Hombron, Jacquinot och Joseph Decaisne. Bolax caespitosus ingår i släktet Bolax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caespitosus